Changwon Civic Stadium é um estádio multi-uso em Changwon, Coreia do Sul. Construído em 1993, é usado atualmente para jogos de futebol, e é o estádio do Gyeongnam FC, um membro da K-League. O estádio suporta 27 mil pessoas.

Estádios de futebol da Coreia do Sul
Construções de Changwon
Desporto de Changwon